Holzham ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Holzham (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzham (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzham (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzham (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzham (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzham (Hofkirchen), Ortsteil der Gemeinde Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Holzham (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzham (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzham (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Holzham (Otterfing), Ortsteil der Gemeinde Otterfing, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzham (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzham (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzham (Gemeinde Ottnang), Ortschaft der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Holzham (Gemeinde Westendorf), Ortsteil von Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Oberholzham, Unterholzham
 Holzheim